eremita – osoba, która z pobudek religijnych wycofuje się z życia w społeczeństwie i decyduje się na życie w izolacji i celibacie
 Eremita – karta tarota
 Eremita – album muzyczny Ihsahna

Zobacz też